Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz (1833-1909), lid van de Tweede Kamer en jurist
Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz (1846-1916), adjudant van koningin Emma
Sebastiaan Matheus Sigismund de Ranitz (1901-1987),  secretaris-generaal van het nationaalsocialistische Departement van Volksvoorlichting en Kunsten